Юкич — фамилия. Известные носители:

 Юкич, Иван (1818—1857) — писатель и католический монах родом из Боснии.
 Юкич, Иван (род. 1996) — боснийский футболист.
 Юкич, Мирна (род. 1986) — австрийская пловчиха хорватского происхождения, бронзовая призёрка Олимпийских игр.